Bitwa pod Negapatam (1758)
 Bitwa pod Negapatam (1782)

Zobacz też